The Silent Man – singolo del 1994 dei Dream Theater
The Silent Man – film del 1917 diretto da William S. Hart
The Silent Man – film del 2017 diretto da Peter Landesman